Jorge Alberti puede referirse a:

Jorge Alberti, actor puertorriqueño.
Jorge Alberti, futbolista argentino.